Reconeixement mèdic
 Reconeixement militar
 Informàtica:
 Reconeixement de patrons
 Reconeixement de la parla
 Reconeixement d'objectes
 Reconeixement d'expressions facials
 Sistema de reconeixement facial
 Reconeixement d'empremtes dactilars
 Reconeixement òptic de caràcters
 Reconeixement de locutor
 Reconeixement de paraules clau
 Reconeixement automàtic de l'objectiu
 Reconeixement de senyals de trànsit